

Cinema
 Criminal – film del 1994 di David Jacobson
 Criminal – film del 1995 di Mahesh Bhatt 
 Criminal – film del 2004 di Gregory Jacobs
 Criminal – film del 2016 di Ariel Vromen

Fumetti
 Criminal – fumetto creato da Ed Brubaker e disegnato da Sean Phillips

Musica
 Criminal – singolo di Britney Spears, estratto dall'album Femme Fatale
 Criminal – singolo di Fiona Apple, estratto dall'album Tidal
 Criminal – singolo di Natti Natasha del 2017
 Criminal – singolo di Monika Marija del 2018
 Criminal – gruppo musicale metal
 Criminal Records – etichetta discografica
 Criminal IQ Records – etichetta discografica

Televisione 
 Criminal – serie televisiva antologica di Netflix